Zkratka ze tří písmen S, C a M může mít více významů:

 Supply Chain Management – označení jak pro činnost řízení dodavatelského řetězce, tak pro software tuto činnost podporující
 Source Code Management – verzování historie uchovávaných informací nebo dat, nejčastěji pro sledování změn ve zdrojových kódech softwaru během jeho vývoje